Roddam kan syfta på följande platser:

Indien 

 Roddam, Indien, ort, Andhra Pradesh, Anantapur,

Storbritannien 

 Roddam, England, parish, Northumberland, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar